Шахристан, возм. шахрестан (от  [ʃāhɾ], город и  [stān], место) — слово персидского происхождения, может обозначать:
 Шахрестан — единица административного деления Ирана.
 Шахристан — посад в городах Средней Азии.
 Шахристан (Шахристанский район) — село в Таджикистане.
 Шахристон (Район Абдурахмана Джами) — село в Таджикистане, бывшее до 2012 года село Заря Востока в районе Абдурахмана Джами.
 Шахристон (Вахдат) — село в Таджикистане, бывшее до 2012 года село Киргизон в городе Вахдат.
 Шахристанский район — район в Согдийской области Таджикистана.
 Шахристан (перевал) — перевал в Таджикистане.
 Шахристан (тоннель) — тоннель в Таджикистане.
 Шахристан (станция метро) — конечная станция Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена.